Дане може да се односи на:
 Дане (име), мушко име
 Дане (Ланишће), насељено место у општини Ланишће, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Дане (Самобор), насељељно место у саставу града Самобора, Загребачка жупанија, Република Хрватска